Janet Fraiser ou Dr. Fraiser est un personnage de l'univers de fiction de la série télévisée Stargate SG-1, interprétée par l'actrice Teryl Rothery et doublée en français par Monique Nevers.

Si elle n’apparaît jamais dans le générique de la série, elle en est l'un des personnages récurrents, puisque jusqu'à sa mort elle apparaitra dans presque tous les épisodes ne se déroulant pas uniquement sur une planète autre que la Terre. Elle est l'amie de chacun des membres de SG-1.

Elle apparait dans la série des saisons 1 à 7, et fait également une apparition dans un épisode de la saison 9. Cependant dans ce dernier épisode il ne s'agit pas vraiment d'elle mais de son alter-ego venu d'un autre espace-temps. Elle apparaît en tout dans 75 épisodes de la série.

Biographie

Vie privée 
Avant de travailler au SGC, Janet a été mariée mais son couple ne tiendra pas, notamment parce que son mari était contre la présence des femmes dans l'armée.

Elle est la mère adoptive de Cassandra, la seule survivante de l’attaque de Nirrti sur la planète Hanka, qu'elle adopte dans la saison 1 une fois qu'il est prouvé que la bombe à Naquadah présente dans son corps est désactivée. Sa fille réapparaît dans Rite initiatique où l'on peut voir de nouveau leur relation mère-fille. Fraiser est protectrice avec elle, et quand elle est énervée Cassandra lui lance "Tu n'es pas ma mère!" . Cassandra l'appelle parfois "Janet". Elle l'appelle également "Le Dr. Fraiser" devant Samantha, ce qui l'énerve car elle devrait parler d'elle comme de sa mère.
Elle est également citée dans l'épisode de sa mort, où Carter dit qu'elle supporte assez bien la mort de sa mère adoptive car elle est forte.

Rôle au sein du SGC 
Janet Fraiser est l’officier médical en chef de l’infirmerie du SGC, elle participe au projet Porte des étoiles depuis ses débuts. Elle effectue plusieurs tâches telles que vérifier l’état de santé des membres des équipes et du personnel du SGC, analyser les nouvelles technologiques médicales recueillies par les équipes SG et fabriquer des remèdes et antidotes contre les maladies et menaces biologiques rencontrées sur les planètes extraterrestres. Elle est le chef de sa propre équipe médicale.

C'est elle qui d'ordinaire inspecte l'état de santé des membres de SG-1 et des autres équipes SG. Elle s'occupe toujours elle-même de l'état de santé de Teal'c en raison de ses connaissances sur les symbiotes.

Elle participe quelques fois aux missions de secours ou à des missions à caractère scientifique. Si dans sa première apparition dans La Théorie de Broca Fraiser détient le grade de capitaine, elle est promue major dans la saison 3.

Comme la plupart des maladies qui contaminent le SGC sont inconnues à la Terre, Janet doit continuellement improviser pour trouver des remèdes. Elle teste notamment ses produits sur O'Neill dans La Théorie de Broca à la demande de ce dernier à la suite de la contamination quasi totale de la base.

Faits marquants 
Lors de sa première apparition dans La Théorie de Broca, elle parvient à percer le secret de la maladie qui touche tout le SGC, trouvant le remède qui permet de sauver à la fois les habitants du SGC et ceux de la planète P3X-797. Elle ne craignait pas la maladie, étant elle-même immunisée.

Dans l'épisode 14 de la saison 1, Hathor, elle sauva le SGC avec Samantha Carter et toutes les autres femmes de la base de la menace d'Hathor, qui avait envouté tous les hommes de la base avec une phéromone pour qu'ils soient beaucoup plus attirés par les femmes (et surtout par elle), notamment en attirant et en exhibant son soutien-gorge pour l'embrasser, afin de permettre à ses camarades féminins de l'assommer (quand Carter lui demandera "Il embrasse bien?" elle répondra "Pas mal").

Elle accompagna Samantha et Daniel lors d'une mission sur terre dans laquelle elle fut assommée par Osiris en même temps que Samantha lorsque la Goa'uld utilisa son arme pour les envoyer violemment contre un mur.

Elle sera infectée en même temps que Samantha et Jack par des organismes rendant les personnes infectées atteintes de maladie mentale. Cependant elle réussira dans sa folie à indiquer à Samantha (qui est immunisée) comment les soigner elle et Jack.

Dans Rite initiatique quand Cassandra est malade et au seuil de la mort et que la Goa'uld responsable de tout cela, Nirrti, est prisonnière du SGC mais refuse de les aider sans certaines conditions, Janet désobéit à la hiérarchie et neutralise le soldat qui garde sa cellule avant de menacer Nirrti avec une arme. Elle l'oblige à soigner Cassandra. Quand Nirrti dira qu'il est trop tard elle lui ordonnera de recommencer, et cela marchera.

Dans Résistance elle est chargée de surveiller l'état de santé du professeur de Jonas Quinn et découvre qu'il est victime de schizophrénie et d'hallucinations. Elle trouva que la cause était le naquadria sur lequel il travaillait, et trouva des médicaments qui, s'ils n'améliorèrent pas son état, l'empêchèrent de s'aggraver.

Dans L'union fait la force, elle assiste à une cérémonie funèbre Tok'ra et autopsie les corps d'un Jaffa et d'un Tok'ra. Elle parvient à trouver le type d'arme ainsi que la position du tueur lors du coup.
À la suite des autres meurtres qu'elle analyse également, elle est chargée de secourir les blessés à la suite de l'attaque d'un ennemi invisible. Elle soigne ensuite Bra'tac gravement blessé, et est témoin de la première véritable alliance Jaffa-Tok'ra-Tau'ri.

C'est elle qui déclara Jonas Quinn apte au service.

Dans Hallucinations, elle donne son avis sur la réaction possible des terriens face à l'apparition d'extra-terrestres.

Dans La reine, elle examine la Trétonine utilisée massivement sur la planète Pangar et découvre qu'elle créé une dépendance qui, si le produit vient à manquer chez l'individu, provoque sa mort.

Dans Zénith, à la mort de Daniel Jackson (qui renaîtra par la suite) elle resta à son chevet trois jours de suite, refusant de le laisser mourir. Quand O'Neill sur ordre télépathique de Daniel ordonne de le laisser mourir elle proteste. Elle sera l'un des rares témoins d'une Ascension.

Dans L'Apprenti sorcier, elle examine un adolescent qui prétend être Jack O'Neill et prouve qu'il s'agit bien de lui. Elle découvre ensuite qu'il est atteint d'un problème qui le fera mourir prématurément.

Décès 
Janet Fraiser meurt dans le  de la série, en mission auprès de Daniel Jackson sur la planète P3X-666 alors qu'elle portait assistance à un soldat du SGC qui avait été blessé au combat dans l'épisode Héros (2/2). Elle le sauve en arrêtant l'hémorragie et lui dit de s'accrocher, lui annonçant qu'il survivra et pourra voir son fils qui va naître. Elle est atteinte juste après par un tir de Jaffa (au service d'Anubis) et meurt sur le coup. La dernière fois où on la verra réellement en vie (les deux autres sont lors d'un flash-back de Daniel et par l'intermédiaire d'une caméra) elle est en train de se rendre vers la porte des étoiles et quand le reporter tente de lui parler elle répond sans s'arrêter « Désolée, je suis pressée ».

Le téléspectateur voit quasiment tout l'épisode du point de vue d'un journaliste venu filmer le SGC, et n'apprend la mort du docteur Fraiser qu'à la toute fin de l'épisode.
Avant d'apprendre la mort du docteur avec qui il s'entendait bien, le reporter pensera que c'est O'Neill qui est mort en voyant Carter pleurer en revenant de la mission. Il voit la mort de Fraiser par l'intermédiaire d'une cassette vidéo que Daniel avait filmée à la demande du soldat que Fraiser soignait qui croyait qu'il allait mourir. On peut la voir aider le blessé et être atteinte par un tir de Jaffa. Richard Woolsey la définira comme « membre irremplaçable de l'équipe ». Hammond avoue également à Carter que sa mort l'affecte beaucoup car il tenait à elle beaucoup plus qu'à de nombreux autres soldats du projet Porte des étoiles.

C'est Samantha qui prononça à son enterrement un discours qu'elle a écrit à l'aide de Teal'c. Il eut lieu devant la porte des étoiles. Samantha déclara que Janet était une femme formidable, pleine de courage, d'amitié et d'humour. Elle cita aussi les noms de toutes les personnes encore en vie que Janet avait sauvée (dont tous les membres de SG-1).

Daniel autorisa le reporter à prendre la cassette qu'il a filmée afin que tous au Pentagone sachent qu'elle était vraiment une héroïne. Hammond fut très satisfait du film qui montrait bien à quel point les soldats risquaient leur vie.

Le soldat qu'elle a sauvé juste avant de mourir eut une fille deux semaines plus tard qu'il nomma Janet en son honneur.

Elle est remplacée lors de la neuvième saison par Carolyn Lam.

Son interprète, Teryl Rothery, avouera en 2009 qu'elle n'a toujours pas vu l'épisode qui relate sa mort le comparant pour son personnage à La liste de Schindler.

Décorations militaires 
Janet a plusieurs décorations, notamment :

Univers parallèles

2010 
Dans l'épisode 2010, qui raconte le futur des personnages de la série (mais qui finalement à cause des actes des personnages n'existera jamais) Janet est en vie. La terre a rencontré un nouveau peuple, les Aschens, qui partagent avec eux leur technologie. Elle a un cabinet à Washington mais n'a plus de clients, les Aschens étant beaucoup plus développés que les humains sur le plan médical. Janet parvient à prouver à Samantha qu'elle est stérile et l'aide à pirater le système des Aschens pour découvrir que presque toute la population est stérile à cause d'eux.

Elle aide Jack, Carter, Daniel, Teal'c et un autre Jaffa allié pour envoyer un message au SGC du passé pour les empêcher d'aller sur une certaine planète car cela à terme amènerait à la stérilisation de l'espèce humaine.
Elle ira par la porte sur la planète où se trouve Teal'c et son compagnon pour leur dire que c'est le moment de partir pour la terre.

Elle sera donc la seule membre du groupe à survivre, cependant cela n'a que peu d'importance car le futur étant changé tous ces évènements n'arrivèrent en réalité pas.

Autre univers 
Dans l'épisode 13 de la saison 9, Effet domino, on découvre que dans un univers parallèle le docteur Fraiser est en vie. Elle est un membre permanent de SG-1 et fait équipe avec Daniel, Mitchell et Martouf.

Dans cet épisode elle et son équipe sont téléportés dans le monde de l'histoire principale de la série.

Dans son univers, la mission dans laquelle elle est dans cet univers était une réussite: elle a soigné le blessé avec Daniel et ils sont repartis par la porte des étoiles. Dans son monde, Jack O'Neill est toujours général, et Samantha Carter est en congé maternité (elle est sans doute enceinte et mariée a Jack O'Neill).
Elle doit absolument repartir dans son univers car son équipe possède un vaccin pour guérir un virus que les Ori ont propagés sur Terre.

Ils réussiront à retourner dans leur monde d'origine, et avant leur départ Samantha, Daniel Jackson et Teal'c lui feront leurs adieux, sa mort dans la saison 7 étant prématurée. Le général Landry lui donne alors le fameux vaccin qui une fois dans leur univers sauvera la Terre.

À noter 
 Elle est allergique et prend par conséquent des anti-histaminiques.
 Le personnage est mort car les producteurs pensaient que la saison 7 serait la dernière.

Références

Voir aussi 
 Personnages de Stargate SG-1

Tau'ri
Médecin de fiction
Personnage de fiction féminin
Personnage de fiction américain